Das Damendoppel der Mittelmeerspiele 2022 war ein Tenniswettbewerb in Oran.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Damen im Doppel (englisch)

Tennis Damendoppel
Tennisturnier 2022
Tennisturnier in Oran
2022 Damendoppel